Дејвидсон има више значења:
 Округ Дејвидсон (Северна Каролина)
 Округ Дејвидсон (Тенеси)
 Дејвидсон (Оклахома)
 Дејвидсон (Северна Каролина)